

Cinema 
La tragedia del Bounty o Gli ammutinati del Bounty –  film del 1935
Gli ammutinati del Bounty –  film del 1962

Letteratura 
Mutiny on the Bounty romanzo di Charles Bernard Nordhoff e James Norman Hall del 1932.